Emmet County kan syfta på ett flertal olika counties i USA
 
 Emmet County, Iowa 
 Emmet County, Michigan